Devonshire-klass kan avse:

Devonshire-klass (kryssare) – en brittisk fartygsklass bestående av sex kryssare sjösatta 1903-1904